La Fille aux yeux d'or, roman d'Honoré de Balzac (1835)
 La Fille aux yeux d'or, film de Jean-Gabriel Albicocco (1961) tiré du roman de Balzac.

Homonymie